GOLFCLUB Storådalen er en bynær golfbane og -klub ved Holstebro, stiftet i 2006.

På Storådalen findes en 18 hullers (Par 71) bane og en 9 hullers (Par 27) Pay and Play bane. Storåbanen er tegnet af Poul Erik Hingebjerg og indviet i 2007.

Storåbanen er en udfordrende bane med vand på 15 ud af 18 huller, kuperede, hurtige greens og teeshots ud over skrænten til Storådalen, men via sine 5 teesteder på alle huller og generelle design, levner den også muligheder ikke-elitespillere.

På Storådalen er der gode træningsfaciliteter bl.a. en stor driving range og en 9 hullers familie bane, hvor også uøvede golfere kan spille golf som en aktivitet uden forudgående kendskab til sporten.

Med udsigt ud over Storådalen ligger klubhuset med Restaurant Falling Water, der er åbent for ikke-golfere. Klubhuset er tegnet af John Robert Knudsen og indviet i 2008.

Storådalen har med sin bynære beliggenhed en natur fokus på børn og unge samt den erhvervsaktive del af befolkningen.

Klubben blev valgt til Årets Juniorklub i 2010 i DGUs distrikt 2, der svarer nogenlunde til Region Midtjylland

Ekstern kilde/henvisning
 GOLFCLUB Storådalen 

Golfklubber og -baner i Danmark
Sport i Holstebro
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Holstebro Kommune